Maeglin is een personage uit het boek de Silmarillion van J.R.R. Tolkien.

Aredhel, Maeglins moeder was een Noldorijnse elf die door de Sindarijnse elf Eöl was geschaakt.
Zij schonk hem een zoon die hij pas een naam gaf toen die twaalf jaar oud was. Hij werd Maeglin genoemd, wat in het Sindarijns scherpe blik betekent. Niet lang daarna vluchtten Aredhel en Maeglin naar de verborgen stad Gondolin waar Aredhel oorspronkelijk vandaan kwam.

Eöl achtervolgde ze en kwam zo ook in Gondolin. Hij werd begroet door Turgon de koning en broer van Aredhel, maar hij bespotte hem en schoot een giftige pijl op Maeglin maar Aredhel ving de pijl op in haar schouder. De wond leek niet erg en werd verzorgd, maar pas toen het te laat was zag men dat de wond vergiftigd was. Aredhel stierf dezelfde nacht. Eöl werd door Turgon ter dood veroordeeld en werd in de afgrond geworpen en stierf.

Maeglin erfde Eöls eigen zwaard Anguirel en hij hield het tot aan de val van Gondolin. Hij was nu wees maar Turgon adopteerde hem en hij verwierf groot aanzien. In zijn mijn Anghabar in de Echoriath, de bergen rond Gondolin, dolf hij staal waarmee hij de sterkste wapens maakte die tot dan toe bestonden. Ook de zevende en laatste poort van de stad, de Grote Stalen Poort, was door hem gemaakt.

In de Nirnaeth Arnoediad werd Maeglin gevraagd achter te blijven als regent maar hij weigerde en trok mee ten strijde met Turgon.

Maeglin was verliefd geworden op Turgons dochter Idril maar zijn liefde werd niet beantwoord, omdat zij zijn nichtje was. Idril verachtte hem zelfs. Toen de mens Tuor kwam met tijdingen van gevaar voor Gondolin van de Vala Ulmo, was het Maeglin die het duidelijkst oppositie tegen hem nam. Toen zijn geliefde Idril met Tuor trouwde kwam hij in opstand tegen Turgon en Tuor.

Toen Maeglin door orks gevangen werd en werd meegenomen naar Angband verleidde Morgoth hem met beloftes van Gondolin en Idril als hij de ligging van de stad zou prijsgeven. Tijdens Morgoths invasie vocht Maeglin met Tuor op de stadsmuren. Tuor wierp hem in de afgrond en zo kwam Maeglin op dezelfde manier aan zijn eind als zijn vader.

Huis van Finwë 

Noldo
Sinda